Die 1. Division 2008/09 (offiziell Jupiler Pro League) war die 106. Auflage der ersten belgischen Fußball-Liga. Sie begann am 16. August 2008 und endete am 16. Mai 2009.
Aufgrund der Punktegleichheit vom RSC Anderlecht und Standard Lüttich wurden zwei Entscheidungsspiele um den Meistertitel ausgespielt. Nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel erzielte Axel Witsel den entscheidenden 1:0-Siegtreffer für Lüttich und schoss sie damit zum Meistertitel.

Veränderungen 
Die 1. Division hieß ab dieser Saison aufgrund eines Sponsorings offiziell den Namen Jupiler Pro League.

Es war die letzte Saison mit 18 Vereinen. Am 17. Mai 2008 beschloss der belgische Fußballverband (KBFV), dass die Anzahl der Vereine in der nächsten Saison von 18 auf 16 verringert wird. Dies bedeutet, dass in dieser Saison mindestens zwei oder höchstens vier Mannschaften in die zweite Division absteigen.

Teilnehmer

Vereine im Überblick 
18 Mannschaften spielten in der Saison 2008/09. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, fünf Vereine aus der Wallonie und ein Verein aus der Brüsseler Region.

Aufsteiger 
Die Aufsteiger aus der zweiten Division waren KV Kortrijk und AFC Tubize, wobei KV Kortrijk direkt und AFC Tubize über den Play-Off aufstieg.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off Meisterschaft 

Damit wurde Standard Lüttich Belgischer Meister.

Relegation

Die Meistermannschaft von Standard Lüttich 
(In Klammern sind Spiele/Tore angegeben; reguläre Saison und Entscheidung um die Meisterschaft inklusive)

Dante (15/1) und Marouane Fellaini (3/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2008/09